Swinhoe peut désigner :

Naturalistes 

 Charles Swinhoe (1836-1923), naturaliste britannique ;
 Robert Swinhoe (1836-1877), frère du précédent, naturaliste britannique, ornithologue.

Espèces animales 
 Aigrette de Swinhoe, autre nom donné quelquefois à l'aigrette de Chine ;
 Bécassine de Swinhoe, un limicole du genre Gallinago ;
 Faisan de Swinhoe, un faisan de l'Île de Taïwan ;
 Grenouille de Swinhoe, une grenouille taïwannaise ;
 Japalura de Swinhoe, une espèce de lézard (Japalura swinhonis) ;
 Minivet de Swinhoe, une espèce de minivet (Pericrocotus cantonensis) ;
 Océanite de Swinhoe, un oiseau de mer de l'ordre des Ciconiiformes.

Galerie d'images

Notes